La WerteUnion (WU) est un mouvement politique conservateur allemand, aile droite de la CDU.

L’association a été fondée sous le nom de Départ Libéral-Conservateur (FKA), qui est encore aujourd’hui utilisé comme dénomination supplémentaire. La WerteUnion est controversée au sein de l’Union (CDU/CSU) parce que sa position vis-à-vis de l’AfD et de ses positions est considérée par les dirigeants politiques de l’Union et les associations de l’Union comme problématiques ou incompatibles avec l’adhésion à l’Union.

Le mouvement porte à sa tête en 2021 Matthias Otte, un hommes d'affaires favorable à une alliance avec l'AfD et aux positions économiques monétaristes. Hans-Georg Maassen, ex-chef des renseignements généraux, appartient à la Werteunion.

Notes et références 

Parti politique en Allemagne
Parti politique fondé en 2017